Damernas individuella mångkamp i rytmisk gymnastik vid olympiska sommarspelen 2000 avgjordes i Sydney.

Medaljörer

Resultat

Kval

Final

Referenser